Le Mega CGR de Torcy - Marne La Vallée est un multiplexe torcéen ouvert le  sous le nom de AMC Cinémas Torcy, situé sur la promenade du  Art dans le centre de loisirs Bay 1.

Fiche technique 
Le Mega CGR Torcy fait partie du groupe CGR. Le multiplexe torcéen, est doté de 16 salles (12 lors de l'ouverture) construites en gradins et climatisées dont 8 équipés en 3D, avec un espace jeux vidéo et un ciné café. A souligner qu'il est prévu 66 emplacements pour les spectateurs à mobilité réduite. C'est le plus grand cinéma du groupe en nombre de salles (16).

Le Mega CGR Torcy a projeté pour la première fois des films en 3D en  à l'occasion des films U2 3D et Bienvenue chez les Robinson. Plus tard en  pour le film Voyage au centre de la Terre. Aujourd’hui les 16 salles sont équipées en numérique et 12 d’entre elles sont dotés de la technologie 3D.

Enfin en 2015, associé à une rénovation complète du cinéma, le cinéma CGR de Torcy-Marne La Vallée s'équipe de la technologie de son immersif Dolby Atmos dans sa grande salle. Seul 20 cinémas en France en sont équipés.Maintenant, les salles ICE blue et ICE red (Salle 10) en sont également équipé.
Le cinéma propose 2 850 fauteuils répartis dans les 16 salles. 

À noter que toutes les salles possèdent des emplacements prévus pour les fauteuils roulants. 

Tableau du nombre de sièges dans chaque salles

Évènements 
En , le Mega CGR a accueilli son millionième client, un Torcéen nommé Jean-Philippe Tricot.

Le  a eu lieu au Mega CGR Torcy, la retransmission du concert de L'Arc-en-Ciel, groupe de rock japonais très populaire. Ce spectacle musical fut aussi retransmis le même jour à Séoul, Hong Kong, Taipei, New York et Londres.

Le , à l’occasion de la sortie du film Coco, Gad Elmaleh, Manu Payet et le producteur Alain Goldman sont venus au Mega CGR de Torcy, pour présenter leur nouveau film à un public de .

Le  fut le jour de la première projection du film Turn it loose à 20 heures au Mega CGR de Torcy en présence de Lilou le champion de breakdance franco-algérien du concours Red Bull BC One 2005 qui joue dans le film.

Les fans français de vocaloid ont pu assister à la retransmission du concert Hatsune Miku Live Party 2011, filmé au Sapporo Education and Culture Hall de Sapporo le , qui a été projeté uniquement le  à 18 heures au cinéma Mega CGR de Torcy.

le , le cinéma CGR de Torcy-Marne La Vallée achève trois mois de travaux de rénovation.

Références

Annexe

Articles connexes 
 Circuit Georges-Raymond (groupe CGR Cinéma)
 Méga CGR Tarbes
 Multiplexe
 Bay 1

Liens externes 
 ,
 Page du Mega CGR Torcy sur Allociné.

Salle de cinéma en Île-de-France
Torcy (Seine-et-Marne)